Meller  puede referirse a:
 Amos Meller
 Patricio Meller
 Raquel Meller
 Vadim Meller

 Mangosta de Meller (Rhynchogale melleri)
 el Pato de Meller (Anas melleri)